Герда Штайнхофф (, 29 января 1922, Данциг, Вольный город Данциг — 4 июля 1946, Гданьск, Польша) — надзирательница концлагеря Штуттгоф, нацистская преступница.

Работа в лагере 
До службы в лагере она была поваром и имела ребёнка.

В 1944 году из-за нацистского призыва Штайнхофф присоединилась к штабу лагеря в Штуттгофе. Там она 1 октября получила должность в женском лагере и участвовала в отборе жертв для газовых камер. За время работы в лагере она много раз подвергалась переводам между подлагерями. Так, 1 декабря 1944 года она была перенаправлена ​​на женскую подгруппу Бромберг-Ост в городе Быдгощ. Там 25 января 1945 года она получила медаль за ее лояльность и служение Третьему рейху. За время службы она гордилась своей работой и славилась как очень жестокая и безжалостная надзирательница. Незадолго до окончания Второй мировой войны Штайнхофф сбежала из лагеря и вернулась домой.

Арест, суд и казнь 
25 мая 1945 года она была арестована польскими властями и отправлена ​​в тюрьму. Позднее она предстала перед судом вместе с другими женщинами-надзирательницами и капо. Суд признал Штайнхофф виновной в садистском обращении с заключёнными и в отборе жертв для газовых камер. Она была приговорена к смертной казни. 4 июля 1946 года Герда Штайнхофф была публично повешена на холме Бискупия Горка близ Гданьска.

Ссылки 
 Death on the Gallows

Нацистские преступники
Преступники Германии
Преступники Холокоста
Казнённые военные преступники
Служащие концлагеря Штуттгоф
Женщины-убийцы
Женщины-сотрудники концлагерей нацистской Германии
Казнённые в 1946 году
Повешенные в Польше
Палачи